3 miejscowości w Polsce: 
 Sobole – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat 
 Sobole – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski 
 Sobole – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki
 miejscowość na Białorusi
 Sobole – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
Zobacz też: Krynki-Sobole